Нивхская литература — литература нивхов, одного из коренных малочисленных народов Дальнего Востока, живущих в низовьях Амура, а также по восточному и западному побережью северной части Сахалина.

Предполагается, что до 1931 года нивхи не имели письменности, у них бытовал лишь фольклор. Одним из первых исследователей материальной и духовной культуры нивхов был русский учёный Лев Штернберг (1861—1927).

В советское время созданы грамматика и другие труды по языку нивхов Е. А. Крейновичем, В. Н. Савельевой, В. З. Панфиловым и др. Из среды нивхов вышел автор многих работ по истории и этнографии родного народа, доктор исторических наук Чунер Таксами, языковед Г. А. Отаина.

Среди литераторов-нивхов наибольшей известностью пользуется Владимир Санги (носитель восточно-сахалинского диалекта) — поэт, прозаик, собиратель нивхского фольклора («Нивхские легенды», 1961, «Эпос сахалинских нивхов», 2013 и др). В области нивхского языка и литературы работают: писатель Евгений Гудан («Месяц Орла наступил» 2002, «Река моей жизни», 2006, «Нивхские сказки» 2011, «Сказание о продолжении рода», 2012) и методист нивхского языка Н. Г. Бессонова («Азрик», 2001, «Воспитание правильного звукопроизношения у дошкольников при обучении нивхскому языку», 2000) и другие.

Примечания

Литература 
 Горышин Г. Там молодо живется (О творчестве сахалинских писателей) // «Литературная газета», 1962, 9 октября
 Таксами Ч. М. Традиционная и современная культура рыболовов советского побережья Тихого океана.— М., 1973.
 Вуколов Л. И. Владимир Санги. — М., 1990.
 Санги Владимир. Женитьба Кевонгов. Роман.— Якутск, 1986.
 Санги Владимир. Песнь о нивхах.— М., 1989.
 Санги Владимир. Избранные произведения в 2 тт.— Южно-Сахалинск, 2000.
 Крейнович Е. А. О лирических любовных песнях нивхов. // Известия Института наследия Бронислава Пилсудского. — Южно-Сахалинск, 1998.
 Отаина Г. А. История собрания и изучения нивхского фольклора // Вопросы изучения народов Дальнего Востока СССР в отечественной и зарубежной литературе. — Хабаровск, 1985.
 Огрызко В. В. Нивхская литература. Материалы и исследования. — М., Литературная Россия, 2010

Ссылки 

 Урок нивхского
 Спасительная резервация
 Нивхские сказки

Литература народов России
Литература по языкам
Нивхи
Культура Сахалинской области
Сахалин